Личный номер — уникальный, как правило, буквенно-цифровой код, используемый для однозначной идентификации личности. 

Чаще всего используются в военной сфере, однако они могут быть использованы и в мирных целях. Номера социального обеспечения тоже могут рассматриваться как виды сервисных номеров. Термин «серийный номер» часто рассматривается как синоним сервисного номера, однако серийный номер более точно описывает коды производств и товаров, но не людей. В канадских войсках «сервисным номером» называют уникальный номер, назначаемый каждому солдату, мобилизованному во время Второй мировой войны.

Австралия 
В Австралийских имперских силах военнослужащим были присвоены так называемые полковые номера. Должностные лица и медсестры таких номеров не имели. Полковые номера часто совпадали. Каждый батальон или корпус имел свою последовательность номеров, обычно начиная с 1. Получалось, что несколько десятков солдат имели престижный номер 1, который, как правило, давался полковому старшине или сержанту-квартирмейстеру. Когда солдата переводили из одного подразделения в другое, ему часто сохраняли его номер, если номер не принадлежал другому военному. В противном случае выделяли новый номер. В сервисном номере у солдат, проходивших сверхсрочную службу, часто использовалась дополнительная буква R.

США 
Сервисные номера использовались в вооружённых силах Соединённых Штатов в качестве основного средства идентификации солдат с 1918 по 1974 год. Сервисные номера являются публичной информацией, в отличие от номеров социального страхования, которые защищены законом о конфиденциальности 1974 года.

В каждом роде войск были свои сервисные номера:

 Сервисные номера Армии Соединённых Штатов (появились в 1918 году)
 Сервисные номера морского флота Соединённых Штатов (1920)
 Сервисные номера Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов (1920)
 Сервисные номера береговой охраны Соединённых Штатов (1921)
 Сервисные номера ВВС США (1948)

Сервисные номера были в конечном счете заменены на номера социального страхования: в Армии и ВВС 1 июля 1969 года, в военно-морском флоте и корпусе морской пехоты 1 января 1972 года, в Береговой охране 1 октября 1974 года. С этого времени номера социального страхования стали для вооруженных сил Соединённых Штатов и персонала де-факто сервисными номерами.

Великобритания 
Сейчас сервисный номер в британской армии состоит из восьми цифр, например, 25232301. До 1920 каждый полк выпускал свои сервисные номера, которые были уникальными только в пределах своего полка. Когда военнослужащий переводился в другой полк, ему выдавался новый сервисный номер нового полка. Офицеры не имели сервисных номеров до 1920 года. Современная система была введена в армии № 338 в августе 1920 года. Номера состояли тогда максимум из семи цифр, а позднее из восьми цифр.

См. также 
 Жетон военнослужащего
 Табельный номер

Примечания 

Уникальные идентификаторы